|-
| 208301 - || || 17 de març de 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 208302 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208303 - || || 20 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208304 - || || 20 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208305 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208306 - || || 27 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208307 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208308 - || || 17 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208309 - || || 18 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208310 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208311 - || || 16 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208312 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208313 - || || 19 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208314 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208315 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208316 - || 2001 ME || 16 de juny de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 208317 - || || 20 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208318 - || || 20 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208319 - || || 24 de juny de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208320 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208321 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208322 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208323 - || || 16 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208324 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208325 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208326 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 208327 - || || 13 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208328 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208329 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208330 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208331 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208332 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208333 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208334 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208335 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208336 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208337 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208338 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208339 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208340 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208341 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208342 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208343 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208344 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208345 - || || 26 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208346 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208347 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208348 - || || 9 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 208349 - || || 11 de setembre de 2001 || Badlands || Badlands
|-
| 208350 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208351 - || || 8 de setembre de 2001 || Drebach || A. Knöfel
|-
| 208352 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208353 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208354 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208355 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208356 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208357 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208358 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208359 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208360 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208361 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208362 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208363 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208364 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208365 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208366 - || || 6 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 208367 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208368 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208369 - || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208370 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208371 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208372 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208373 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208374 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208375 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208376 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208377 - || || 19 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208378 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208379 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208380 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208381 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208382 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208383 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208384 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208385 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208386 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208387 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208388 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208389 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208390 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208391 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208392 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208393 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208394 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208395 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208396 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208397 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208398 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208399 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 208400 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8